Ionisation

 Ionisation ist ein physikalischer Vorgang,
 Ionisation (Edgar Varèse) ist ein Musikstück für 13 Schlagzeuger (1931) von Edgar Varèse